Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
Kotakulon (Bondowoso), een plaats in het regentschap Bondowoso van de provincie Oost-Java
Kotakulon (Garut Kota), een plaats in het regentschap Garut van de provincie West-Java
Kotakulon (Sumedang Selatan), een plaats in het regentschap Sumedang van de provincie West-Java